Die Abkürzung AFE steht für:
 Administración de Ferrocarriles del Estado, die staatliche Eisenbahngesellschaft Uruguays
 Airfast Indonesia, eine indonesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Airplan Flight Equipment
 Analog-Front-End in der Elektrotechnik
 Arbeitsgemeinschaft Funktionelle Entspannung
 Armed Forces Entertainment
 Associação Ferroviária de Esportes, ein brasilianischer Fußballverein

AfE steht für:
 Abteilung für Erziehungswissenschaft, siehe AfE-Turm
 Archiv für Eisenbahnwesen, eine mittlerweile eingestellte Eisenbahn-Fachzeitschrift

Abkürzung